Fatehgarh Sahib steht für:

 Fatehgarh Sahib (Distrikt), Distrikt in Punjab, Indien
 Sirhind-Fatehgarh Sahib, Stadt in Punjab, Indien